Ро́берт Се́сіл () — ім'я, яке носили багато поколінь графів Солсбері:

 Роберт Сесіл — перший міністр короля Якова I
 Роберт Гаскойн-Сесіл — багаторазовий прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Великої Британії
 Роберт Гаскойн-Сесіл — син попереднього, ідеолог Ліги Націй

Сторінки зі списками однофамільців-тезок